Jméno a příjmení Michal Bláha má více nositelů:

 Michal Bláha (hudebník) – český hudebník, člen skupin Blues Company Ltd. a Framus Five
 Michal Bláha (lední hokejista) – český lední hokejista, v sezóně 1993/94 hráč HC Davos
 Michal Bláha (politik) (* 1964) – slovenský podnikatel v reklamním průmyslu, býv. čs. politik, poslanec FS za VPN a ODÚ po sametové revoluci